Шемуд () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Вейхеровский повят, Поморское воеводство. Население — 12 229 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Бендаргово
 Бояно
 Важно
 Глазица
 Грабовец
 Добжевино
 Донимеж
 Еленьская-Хута
 Земблево
 Камень
 Келеньская-Хута
 Кельно
 Ковалево
 Колечково
 Лебеньская-Хута
 Лебно
 Лесьно
 Пшеточино
 Рембиская
 Ченстково
 Шемуд
 Шемудзкая-Хута

Соседние гмины 
 Гдыня
 Гмина Картузы
 Гмина Линя
 Гмина Люзино
 Гмина Пшодково
 Гмина Вейхерово
 Гмина Жуково

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Поморского воеводства